Otto van Lippe (bisschop van Münster) - bisschop van Münster tussen (1247-1259)
 Otto van Lippe (bisschop van Utrecht) - bisschop van Utrecht tussen (1216-1227), gesneuveld in de slag bij Ane